Carlos Montero puede referirse a:

 Carlos Esteban Montero Fernández (1963-) periodista argentino;
 Carlos Montero Castiñeira (1972-), escritor español;